Warmsdorf steht für
 Warmsdorf (Güsten),  Ortsteil von Güsten
  Schloss Warmsdorf, daselbst
 Dietrich von Warmsdorf, Komtur
Siehe auch:
Warmersdorf
Wormsdorf
Warnsdorf
Varnsdorf